Gombio ist der Name folgender Ortschaften:
 Gombio (Burkina Faso), Ortschaft in der Region Sanaba von Burkina Faso
 Gombio (Italien), Ortschaft in der Region Emilia-Romagna von Italien, zählt zur Gemeinde Castelnovo ne’ Monti